Фамилија Белтран има више значења:

 Фамилија Белтран, Ехидо Мескитал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Белтран, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику